Elitedivision siatkarzy 2009/2010 - 48. sezon rozgrywek o mistrzostwo Danii. Zainaugurowany został 24 września 2009 roku i trwać będzie do 2010 roku.

W fazie zasadniczej 8 zespołów rozegra mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż. Po fazie zasadniczej rozgrywek cztery pierwsze zespoły awansują do fazy play-off. Drużyny z miejsc 5 i 6 kończą swój udział w rozgrywkach, a dwa ostatnie w lidze spadają do 1. division. 

W sezonie 2009/2010 żaden klub nie będzie reprezentować Danii w pucharach europejskich.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecz o 3. miejsce

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Danii
2009 w Danii
2010 w Danii